Eduard Magnus kan syfta på:

* Eduard Magnus (1799–1872), tysk målare
 Eduard Magnus (1800–1879), svensk köpman